Шампионска лига 2005/06 е 14-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 51-вото от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Ливърпул участват 73 отбора от 49 страни.

Финалът се играе на 17 май 2006 г. на Стад дьо Франс в Париж.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се провеждат на 12/13 и 19/20 юли 2005 г.

Втори квалификационен кръг 
Мачовете се провеждат на 26/27 юли и 2/3 август 2005 г.

Трети квалификационен кръг 
Мачовете се провеждат на 9/10 август и 23/24 август 2005 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2005/06.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H 

1 Домакинските срещи на Интер се играят на закрити врати.

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 21 и 22 февруари, реваншите са на 7, 8 и 14 март 2006 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 28 и 29 март, реваншите са на 4 и 5 април 2006 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 18 и 19 април, реваншите са на 25 и 26 април 2006 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2005/06

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2005/06

Европейска шампионска лига